«Нэнси Дрю: Лабиринт лжи» () — 31-я компьютерная игра-квест в серии игр о Нэнси Дрю, выпущенная компанией Her Interactive в 2014 году. Предыдущей частью серии является «Расколотый медальон», а следующей — «Песнь тёмных вод». В основу игры легла книга из серии детективных историй Нэнси Дрю #60 «The Greek Symbol Mystery» (1981).

Сюжет 
Руководитель Культурного центра в Греции по имени Мелина Роси нанимает Нэнси Дрю помочь в подготовке главной выставки года. В её поддержку ставится театральная постановка на тему мифа о Персефоне. Однако, экспонаты загадочным образом исчезают. Неужели эти обстоятельства связаны с предстоящим в амфитеатре выступлением, или некий злодей дёргает ниточки за кулисами?

Герои 
 Нэнси Дрю — 18-летняя детектив-любитель из Ривер-Хайтс, от лица которой игрок расследует дело.
 Ксения Дукас — исполнительница главной роли и режиссёр постановки, слишком занята своей актёрской карьерой, чтобы замечать происходящее вокруг, либо делает вид, что не замечает.
 Ниоба Пападаки — играет роль матери Персефоны по имени Деметра, также художник и декоратор. Она копирует экспонаты музея, чтобы воссоздать аутентичную атмосферу на сцене. Испытывает страх сцены.
 Танос Ганас — исполняет роль бога подземного мира Аида и ведёт себя соответствующе — пугающе и недружелюбно. Отвечает за техническое оснащение, проводит основное время под сценой и не терпит тех, кто там появляется.
 Григор Каракинос — играет вестника Гермеса, отвечает за освещение и смену декораций. Обаятельный и разговорчивый, он похож на человека, понимающего всех и всё, что происходит.
 Мелина Роси — куратор музея, способная на многое, чтобы выставка состоялась.
 Фрэнк и Джо Харди — друзья Нэнси, выходящие на связь по телефону, отвечают на вопросы о древнегреческой мифологии, личностях актёров и музее.

Примечания 

Компьютерные игры 2014 года
Игры о Нэнси Дрю
Детективные компьютерные игры
Квесты Point-and-click
Игры для macOS
Игры для Windows
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры, разработанные Her Interactive